Napierśnik (jeździectwo) – część rzędu końskiego, zapobiegająca zsuwaniu się siodła do tyłu
 Napierśnik (zbroja) – przednia część zbroi wykonana z płyt metalowych
 Napierśnik (zbroja końska) – przednia część zbroi końskiej
 Napierśnik (Stethophyma) – rodzaj owadów prostoskrzydłych